Izabela Elżbieta Czartoryska (1671-1758) – księżna
 Izabela Czartoryska (1746-1835) – księżna
 Izabela z Czartoryskich Działyńska (1830-1899) – księżna